Beardsley, une ville du comté de Big Stone, dans le Minnesota, aux États-Unis.

 Aubrey Beardsley (1872-1898), graveur et illustrateur britannique ;
 Craig Beardsley (né en 1960), nageur américain ;
 Eleanor Beardsley, journaliste et correspondante américaine basée à Paris ;
 Fred Beardsley (1856-1939), footballeur anglais ;
 Monroe Beardsley (1915-1985), philosophe américain de l'art  ;
 Peter Beardsley (né en 1961), footballeur anglais.